«Ве́ллингтон Фе́никс» () — профессиональный новозеландский футбольный клуб из города Веллингтон, выступающий в австралийской Эй-лиге. Выступает в ней с момента основания (2007 года), заменив другой клуб из Веллингтона «Нью Зиланд Найтс». Лучший результат — третье место в плей-офф в сезоне 2009/10. С момента основания до февраля 2013 года главным тренером клуба был Рики Херберт. Пятеро игроков клуба участвовали в чемпионате мира 2010.

Текущий состав

Встречи с другими командами А-лиги 

Футбольные клубы Новой Зеландии